Склад збірної Югославії на чемпіонаті світу 1990 

Докладніше...Югославія
Югославія 1990